Várhegyi-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Várhegyi-barlang, a Budai Vár-barlang másik neve.
 Várhegyi-barlang, a Vár-tetői-barlang másik neve.

Hasonló nevek:

 Vár-hegyi-barlang, vászolyi barlang.
 Várhegyi barlang, a Budai Vár-barlang másik neve.